Höfling steht für:

 Höfling, Person in einem Hofstaat

Höfling ist der Name folgender Orte:
 Höfling (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höfling (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Höfling (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höfling (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höfling (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höfling (Regensburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Regensburg, Bayern
 Höfling (Gemeinde Dellach), Ortschaft der Gemeinde Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Höfling (Gemeinde Feldkirchen), Katastralgemeinde von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Höfling (Gemeinde Finkenstein), Ortschaft der Gemeinde Finkenstein am Faaker See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Höfling (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft der Gemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Höfling (Gemeinde Puch), Ortschaft der Gemeinde Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Höfling (Gemeinde Wang), Ortschaft der Gemeinde Wang, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Höfling ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Höfling (1817–1871), deutscher Zeichner, Maler, Lithograf und Autor 
 Eckart Höfling OFM (1936–2014), deutscher Ordensgeistlicher
 Eugen Höfling (1808–1880), deutscher Arzt
 Helmut Höfling (1927–2015), deutscher Schriftsteller
 Johann Wilhelm Friedrich Höfling (1802–1853), lutherischer Theologe
 Norberto Höfling (1924–2005), rumänischer Fußballspieler 
 Oskar Höfling (1906–1988), deutscher Pädagoge und Lehrbuchautor
 Roland Höfling (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Wolfram Höfling (* 1954), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Höfli
 Höflingen
 Höflings